Эретия, или Эреция (), — род деревянистых растений семейства .

Род назван в честь немецкого ботаника Георга Дионисия Эрета.

Ботаническое описание 
Деревья или кустарники. Листья простые, очередные, шершавые, опадающие или почти вечнозелёные.

Цветки собраны в завитки. Чашечка 5-дольчатая, лепестков 5, срастаются у основания в короткую трубку; тычинок 5; пестик один, завязь 2—4-гнёздная. Плод — округлая костянка.

Таксономия 
Род включает 65 видов:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . Растения этого вида используют для создания бонсаев.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Бурачникоцветные
Таксоны растений, названные в честь людей